Хоккайдо:
 Хоккайдо — второй по величине остров Японии.
 Хоккайдо — префектура Японии, крупнейшая её административная единица
 Хоккайдо — порода собак.